Рудако́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Рудакова, Анастасия Николаевна (род. 1996) — российская биатлонистка.
 Рудакова (Шатяева), Валентина Николаевна (род. 1963) — российская легкоатлетка.
 Рудакова, Вера Викторовна (род. 1992) — российская легкоатлетка.
 Рудакова, Екатерина Ивановна (род. 1984) — белорусская лыжница.
 Рудакова, Елизавета Алексеевна (1916—1959) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рудакова, Лариса Борисовна (род. 1963) — российская певица.
 Рудакова, Наталья (род. 1985) — американская актриса.
 Картункова, Ольга Александровна (урожденная Рудакова; род. 1978) — российская актриса юмористического жанра.
 Рудакова, Ульяна Викторовна (Петрова; род. 1979) — украинская певица.